Вале́рий Ива́нович Фо́мин (род. 14 апреля 1939 года) — советский, а затем российский режиссёр, сценарист и художник. Лауреат Государственной премии РФ ().

Биография 

Работал маляром на Уральском заводе тяжёлого машиностроения (1956—1957).

В 1965 году окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра.

В 1965—1966 годах работал художником-мультипликатором студии «Киевнаучфильм».

В 1968—1971 годах — художник-постановщик Свердловского театра кукол.

В 1971—1975 и в 1980—1989 годах — режиссёр Свердловской киностудии.

В 1975—1980 годах — художник в Художественном фонде СССР.

С 1989 года по настоящее время — в ТПО художественной мультипликации, которая потом была переименована в киностудию «А-фильм».

Одновременно с 1996 года работает режиссёром Краснотурьинского театра кукол, а также работает в кукольной мультипликации и технике перекладки.

В 2001 году снимался в документальном телефильме «Мир анимации или анимации мира».

Фильмография

Режиссёр 

  — Мартышка и смычки
  — Синюшкин колодец
  — Бурёнушка
  — Сказка про Комара Комаровича
  — Травяная западёнка
  — Пингвинёнок
  — По щучьему велению
  — Про Веру и Анфису
  — Вера и Анфиса тушат пожар
  — Вера и Анфиса на уроке в школе
  — Резвый
  — А снег идёт…
  — В гостях у деда Евлампия
  — Варвара
  — На пасеке
  — Мы все из сказки

Сценарист 
  — Мартышка и смычки
  — Резвый
  — В гостях у деда Евлампия
  — Варвара
  — На пасеке
  — Мы все из сказки

Художник-постановщик 
  — Сказка про храброго зайца
  — Травяная западёнка
  — В гостях у деда Евлампия
  — На пасеке

Художник 
  — Честное слово
  — Резвый
  — Варвара
  — Мы все из сказки

Художник-мультипликатор 
  — Сказка про Комара Комаровича
  — По щучьему велению
  — Кутх и мыши
  — Про Веру и Анфису
  — В гостях у деда Евлампия. Супостат
  — Варвара
  — Мы все из сказки

Озвучивание мультфильмов 
  — Нюркина баня
  — На пасеке

Призы и награды 
 1996 — Государственная премия Российской Федерации «За фильмы последних лет»
 1996 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе, Приз за лучший персонаж («В гостях у деда Евлампия»).
 1996 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе, лучшая работа художника—аниматора («В гостях у деда Евлампия»).

Источники

Примечания

Ссылки 
 Фомин Валерий Иванович — animator.ru
 Валерий Фомин — Энциклопедия отечественного кино
 

Выпускники Свердловского художественного училища
Режиссёры мультипликации
Персоналии:Свердловская киностудия